Ion Suruceanu, cântăreț din Republica Moldova
 Ion Casian Suruceanu (istoric)